Název Črchľový potok má více vodních toků:

 Črchľový potok (přítok Kysuce) – pravostranný přítok Kysuce na Slovensku v okrese Čadca
 Črchľový potok (přítok Osturnianskeho potoka) – pravostranný přítok Osturnianskeho potoka na Slovensku v okrese Kežmarok
 Črchľový potok (přítok Varínky) – pravostranný přítok Varínky na Slovensku v okrese Žilina